Shillay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shillay (ö i Storbritannien, lat 57,80, long -7,25), Skottland, Eilean Siar, 
 Shillay (ö i Storbritannien, lat 57,52, long -7,70), Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar